Tony Jackson (1876-1920), musicista
Tony B. Jackson (1942-2005), cestista statunitense
Anthony Eugene Jackson (n. 1958), cestista statunitense